le Grand ou  Medz (en arménien ) ou saint Nersès est catholicos d'Arménie de 353 à 373. Fils d'Athanaginès, lui-même fils de , il est donc l'arrière-arrière-petit-fils de Grégoire l'Illuminateur.

Biographie

Le laïc 

Nersès naît en 326 et a pour père Athanaginès, de la famille des « Grégorides », et pour mère Bambishen (« princesse »), sœur du roi arsacide arménien . Éduqué à Césarée de Cappadoce, il épouse Sandoukht, fille de Vardan Mamikonian (le chef du parti pro-perse à la cour d'), dont il a un fils, Sahak. Il est conseiller et chambellan du roi .

Le catholicos 

Élu à l'unanimité catholicos en 353 à l'âge de 27 ans, il est consacré à Césarée comme ses prédécesseurs ; cet usage s'arrête cependant avec lui. Il convoque probablement aussitôt le premier conseil de l'Église apostolique arménienne à Achtichat, au Taron, qui réorganise celle-ci ; le zoroastrisme et le paganisme y sont interdits, de même que les mariages consanguins ou les anciens rites funéraires, et de nombreuses institutions bénévoles (léproseries, orphelinats, …) sont mises en place, « bases de la “bienfaisance charitable” » en Arménie. Ce conseil marque également l'essor du monachisme arménien.

En 358,  l'envoie à Constantinople y chercher son épouse, Olympias, et y négocier quelque privilège fiscal. Après son retour, en 359, et selon les historiens Fauste de Byzance et Moïse de Khorène, il critique le roi, qui a assassiné son neveu Gnel, dont  convoite l'épouse Pharantzem, laquelle n'hésite pas à faire assassiner Olympias ; ces épisodes masquent probablement une opposition entre Nersès et Arsace, qui développe des sympathies arianisantes. Le catholicos est alors éloigné de la cour, où le représente le diacre Khat, et est remplacé par Chahak Tchounak, non consacré.

Après la mort d' et l'occupation perse, son fils Pap est restauré sur le trône arménien en 369 avec l'aide de l'empereur Valens ; il rappelle Nersès, sans que l'on sache s'il s'agit d'un geste de conciliation vis-à-vis de l'Église ou du résultat des pressions en ce sens des nakharark. Pap étant arien, la brouille s'installe cependant rapidement : le roi fait ainsi empoisonner le catholicos, qui meurt le . En raison de cet assassinat, l'archevêque de Césarée interdit toute ordination d'évêque en Arménie sous les trois catholicos suivants.

, parfois appelé Chahak et à ce titre confondu avec Chahak Tchounak, quoique de manière peu vraisemblable, lui succède. Son fils  est quant à lui catholicos d'Arménie de 387 à 439.

Le saint 

Nersès est considéré comme un saint dès sa mort ; son tombeau, situé près d'Erzurum, est un lieu de pèlerinage jusqu'aux invasions arabes du .

La première église apostolique arménienne de la Nouvelle-Aquitaine porte son nom.

Famille

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Auteurs anciens
 Fauste de Byzance, Histoire de l'Arménie.
 Moïse de Khorène, Histoire de l'Arménie.

 Auteurs modernes
 .
 .
 .
 .
 
 .
 .
 .
 .

Liens externes 
 

Nersès I
Saint arménien
Naissance en 326
Décès en 373
Personne assassinée par empoisonnement
Personnalité politique arménienne assassinée